La Llança de Sant Jordi és un projecte impulsat per Òmnium Cultural i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana des de 2009 amb l'objectiu de promoure el llibre i la lectura en català. El projecte consta de dues accions: una campanya participativa a través del web i una festa amb presència del món literari i editorial català. Un mes abans de la diada de Sant Jordi es publica un aparador web amb les principals novetats editorials en llengua catalana i es demana als lectors que triïn quins llibres regalaran per la diada en cadascuna de les quatre categories: ficció, no-ficció, infantil i juvenil i millor coberta. Els resultats d'aquest sondeig popular es fan públics en la festa de La Llança, que té lloc cada any pocs dies abans de Sant Jordi, i marquen tendència de cara als llibres més venuts el 23 d'abril.

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web de La Llança de Sant Jordi 

Òmnium Cultural